Reimpell ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Reimpell (1858–1926), deutscher evangelischer Geistlicher, Hauptpastor am Lübecker Dom
 Werner Schulze-Reimpell (1931–2010), deutscher Dramaturg und Autor